Лукино — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

Расположена в центральной части района, в 12 км к северо-востоку от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на конец 2000 года составляла 149 жителей.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в Граинскую волость в качестве её административного центра, упразднённую в пользу  Красногородской волости.

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района